Курно́:

 Курно — коммуна в Италии.
 Курно, Антуан Огюстен — французский экономист, философ и математик.